Futbolnyj klub Volga Nižnij Novgorod (rusky: Футбольный клуб «Волга» Нижний Новгород) byl ruský fotbalový klub sídlící ve městě Nižnij Novgorod v Nižněnovgorodské oblasti. Založen byl v roce 1963, zanikl v roce 2016. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Lokomotiv s kapacitou 17 856 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1963 – FK Volga Gorkij (Futbolnyj klub Volga Gorkij)
 1984 – zánik
 1998 – obnovena činnost pod názvem FK Elektronika Nižnij Novgorod (Futbolnyj klub Elektronika Nižnij Novgorod)
 2004 – FK Volga Nižnij Novgorod (Futbolnyj klub Volga Nižnij Novgorod)
 2012 – fúze s FK Nižnij Novgorod ⇒ název nezměněn
 2016 – zánik

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky – archiv z 29. dubna 2015 

Zaniklé ruské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1963
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2016
FK Volga